Au pays du soleil peut faire référence à :
 Au pays du soleil, opérette « marseillaise » d'Henri Alibert, René Sarvil et Vincent Scotto créée en 1932 ;
 Au pays du soleil, film musical français de Robert Péguy adapté de l'opérette-homonyme et sorti en 1934 ;
 Au pays du soleil, film musical français de Maurice de Canonge adapté de l'opérette-homonyme et sorti en 1952.